gmina Strzelce (daw. gmina Sójki) – gmina wiejska, powiat kutnowski, woj. łódzkie
 gmina Strzelce Krajeńskie – gmina miejsko-wiejska, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie
 gmina Strzelce Opolskie – gmina miejsko-wiejska, powiat strzelecki, woj. opolskie
 gmina Strzelce Wielkie (daw. gmina Zamoście) – gmina wiejska, powiat pajęczański, woj. łódzkie
dawne gminy:
 gmina Strzelce – dawna gmina, powiat hrubieszowski, gubernia lubelska, obecna nazwa gmina Białopole
 gmina Strzelce – dawna gmina, powiat namysłowski, woj. opolskie, obecnie część gminy Domaszowice
 gmina Strzelce – to także przejściowa nazwa dawnej gminy Przybiernówko